Jaap van Donselaar (wetenschapper), een wetenschapper van Anne Frank Stichting
Jaap van Donselaar (acteur), een acteur